

Sigle 
 Dynamic Source Routing  – algoritmo d'instradamento reattivo usato in topologie di reti MANET

Altro 
 DSR – targa automobilistica del Distretto di Środa Śląska (Polonia)